Bjelik (, /Belik) ist der ukrainische Familienname folgender Personen:

 Emmerich Bjelik (1860–1927), römisch-katholischer Titularbischof von Thasus und apostolischer Feldvikar für Österreich-Ungarn
 Jakub Bělík (* 2002), tschechischer Hochspringer
 Janos Belik (1943–2021), ungarischer Basketballspieler
 Johann Bjelik von Kornitz (* vor 1434; † nach 1496), mährischer Adliger
 Martin Bělík (* 1967), tschechischer Basketballspieler
 Oleksij Bjelik (* 1981), ukrainischer Fußballspieler
 Wera Lukjanowna Belik (1921–1944), sowjetische Bomberpilotin